Saint Zodiac est un manga parodique du manga Saint Seiya. Il est écrit par Amano Kaito et dessiné par Sutori Leiji. Il est sorti en France en 2009 chez l'éditeur Gekko.

Références 

Série manga
Manga des années 2000
Saint Seiya
Bande dessinée parodique